Tremain ist der Name von

 Franz Treller (1839–1908), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Katharina Treller, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin